Az American Idol amerikai tehetségkutató műsor; 2002-ben indult.

Zsűri

Évadok

American Idol